Derde weg kan verwijzen naar diverse (politieke) stromingen en organisaties, doorgaans als uitweg uit de tegenstelling kapitalisme-socialisme of kapitalisme-communisme:

 Het fascisme, tijdens het interbellum door Benito Mussolini gepropageerd als alternatief voor kapitalisme en socialisme
 De christendemocratie (gemeenschap, personalisme) als alternatief voor liberalisme (markt, individualisme) en socialisme (staat, collectivisme); vgl. ook centrisme
 Derde Weg (vredesbeweging) richting in de Europese vredesbeweging, ontstaan in de jaren 50 van de 20ste eeuw tijdens de Koude Oorlog, die inging tegen de bewapeningswedloop en de kernbewapening van de beide grootmachten en hun bondgenoten
 De opstelling van de Nederlandse Pacifistisch Socialistische Partij in de Koude Oorlog
 Derde weg (sociaaldemocratie), beweging binnen de sociaaldemocratie, die sinds de jaren 90 een nieuw evenwicht zoekt tussen de liberale markteconomie en de verzorgingsstaat